«После́дователи» () — американский телесериал с Кевином Бейконом в главной роли. Премьера сериала состоялась 21 января 2013 года на канале Fox. В шоу также снимаются Джеймс Пьюрфой, Натали Зиа и Шон Эшмор.

8 мая 2015 года канал закрыл сериал после трёх сезонов.

Сюжет 
Сериал повествует об агенте ФБР Райане Харди (Кевин Бейкон), неожиданно для себя обнаружившем целую социальную сеть для серийных убийц, созданную одним из таких убийц с помощью собственной харизмы и сети Интернет. Журналистка «Entertainment Weekly» Мелисса Маерц написала в заметке о сериале: «Джеймс Пьюрфой играет Джо Кэрролла, бывшего профессора колледжа, который читал лекции о творчестве Эдгара По и параллельно убивал молодых женщин во славу готического героя, пока не был пойман. С того момента он провёл множество часов за компьютером в тюремной библиотеке, создавая социальную сеть из убийц-подражателей, которые исполняют любую его команду. Сериал начинается с того момента, когда Кэрролл спасается от смертной казни с помощью своих последователей, и ФБР, в свою очередь, приглашает Райана Харди (Кевин Бейкон), который схватил Джо в первый раз, для консультирования в деле его поимки».

В ролях

Производство 
Первый сезон состоит из 15 эпизодов. 4 марта 2013 года сериал был продлён на второй сезон. 7 марта 2014 года было объявлено о продлении сериала на 3 сезон, который вышел в эфир 2 марта 2015 года.

Список серий

Примечания

Ссылки 
 

Драматические телесериалы США
Криминальные телесериалы США
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Программы телеканала Fox
Телесериалы Fox Television Studios
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Виргинии
Телесериалы США, завершённые в 2015 году
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в штате Нью-Йорк
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Мэриленде